Мркојевићи могу бити:
 Мркојевићи, стари назив за Мрковићи, насеље у општини Центар, град Сарајево, Федерација БиХ, БиХ
 Мркојевићи (племе), племе Црне Горе у Приморској нахији
 Мркојевићи (катун), катун у Доњој Зети, Црна Гора

Види још 
 Мрковићи (вишезначна одредница)